Кросненський повіт може посилатися на такі сторінки:
 Кросненський повіт (Любуське воєводство) — повіт у Любуському воєводстві Польщі
 Кросненський повіт (Підкарпатське воєводство) — повіт у Підкарпатському воєводстві Польщі